Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Paspalum dilatatum
 el nombre común de la planta Paspalum vaginatum